Hiszpania na zimowych igrzyskach olimpijskich startuje od igrzysk w 1936 roku. 

Dotychczas reprezentanci tego kraju zdobyli dwa medale zimowych igrzysk olimpijskich - jeden złoty (Francisco Fernández Ochoa w 1972 roku) i jeden brązowy (Blanca Fernández Ochoa w 1992 roku). W 2002 roku trzy złote medale w biegach narciarskich zdobył Johann Mühlegg, jednak został zdyskwalifikowany za stosowanie środków dopingujących i medale utracił. Najliczniejsza reprezentacja Hiszpanii wystąpiła na igrzyskach w Grenoble. Wówczas kraj ten reprezentowało 19 zawodników.

Liczba zawodników na poszczególnych igrzyskach

Klasyfikacja medalowa

Klasyfikacja według dyscyplin

Przypisy

Bibliografia 

!